Сезон 2016/2017 — 71-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Регулярный сезон НБА стартует в октябре 2016 года на домашнем паркете действующего чемпиона НБА сезона 2015/16. Матч всех звёзд НБА пройдет 19 февраля 2017 года, в Нью-Орлеане, в «Смути Кинг-центре». Матчи регулярного чемпионата завершились в апреле 2017 года, а матчи плей-офф НБА стартовали в апреле 2017 года. Чемпионом НБА в пятый раз стал «Голден Стэйт Уорриорз».

Трансферы

Свободные агенты 
Переговоры со свободными агентами проходили с 1 июля 2016 года. Клубы смогли подписывать игроков с 6 июля после окончания июльского моратория.

Изменения на тренерских постах 

14 апреля из «Миннесота Тимбервулвз» был уволен Сэм Митчелл. 20 апреля было сообщено о назначении Тома Тибодо главным тренером команды.

14 апреля был отправлен в отставку главный тренер «Вашингтон Уизардс» Рэнди Уиттман. 26 апреля главным тренером «Уизардс» был назначен Скотт Брукс.

14 апреля из «Сакраменто Кингз» был уволен Джордж Карл. 9 мая было сообщено о назначении Дэвида Джоргера главным тренером команды.

17 апреля «Бруклин Нетс» объявили о приглашении на пост главного тренера команды Кенни Эткинсона вместо исполняющего обязанности главного тренера Тони Брауна.

19 апреля «Финикс Санз» сообщили, что временно исполняющий обязанности главного тренера Эрл Уотсон был назначен на пост главного тренера команды.

25 апреля «Лос-Анджелес Лейкерс» воспользовались опцией в контракте и не продлили соглашение с главным тренером команды Байроном Скоттом на следующий сезон. 29 апреля было сообщено о назначении Люка Уолтона на пост главного тренера «Лейкерс».

5 мая Президент по баскетбольным операциям «Индиана Пэйсерс» Ларри Бёрд сообщил, что с главным тренером команды Фрэнком Вогелем не будет продлен контракт. 16 мая главным тренером «Пэйсерс» был назначен Нейт Макмиллан.

7 мая с поста главного тренера «Мемфис Гриззлис» был уволен Дэвид Джоргер. 29 мая главным тренером команды был назван Дэвид Физдэйл.

12 мая Скотт Скайлз подал в отставку с поста главного тренера «Орландо Мэджик». 20 мая было сообщено о назначении Фрэнка Вогеля главным тренером команды.

1 июня «Хьюстон Рокетс» объявили о назначении Майка Д’Антони главным тренером команды вместо исполняющего обязанности главного тренера Джея Би Бикерстаффа.

2 июня Джефф Хорнасек был назначен главным тренером «Нью-Йорк Никс» вместо исполняющего обязанности главного тренера Курта Рэмбиса.

Предсезонка 
Предсезонная подготовка клубов к регулярному чемпионату проходила с 1 по 21 октября 2016 года.

Регулярный сезон 
Регулярный сезон начнется 25 октября 2016 года матчем на домашней арене чемпиона НБА 2016 и завершится 12 апреля 2017 года.  были сыграны 25 декабря 2016 года.

Положение команд

По дивизионам 

Восточная конференция

Западная конференция

По конференциям

Плей-офф 

Серия игр пост-сезона НБА начнутся 15 апреля, а закончится финалами в начале июня. С первого раунда и до финала НБА серии проводятся по схеме 2-2-1-1-1 до 4-х побед.

Лидеры по статистическим показателям

Личная статистика

Наивысшие индивидуальные показатели в одной игре

Командная статистика

Награды

Награды по итогам сезона 
 Самый ценный игрок: Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер)
 Самый ценный игрок финала: Кевин Дюрант (Голден Стэйт Уорриорз)
 Новичок года: Малкольм Брогдон (Милуоки Бакс)
 Оборонительный игрок года: Дрэймонд Грин (Голден Стэйт Уорриорз)
 Шестой игрок года: Эрик Гордон (Хьюстон Рокетс)
 Самый прогрессирующий игрок: Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс)
 Тренер года: Майк Д’Антони (Хьюстон Рокетс)
 Менеджер года: Боб Майерс (Голден Стэйт Уорриорз)
 Приз за спортивное поведение: Кемба Уокер (Шарлотт Хорнетс)
 Приз имени Дж. Уолтера Кеннеди: Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс)
 Лучший одноклубник: Дирк Новицки (Даллас Маверикс)

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Кауай Леонард
 Ф Леброн Джеймс
 Ц Энтони Дэвис
 З Джеймс Харден
 З Расселл Уэстбрук

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Кевин Дюрант
 Ф Яннис Адетокунбо
 Ц Руди Гобер
 З Стефен Карри
 З Айзея Томас

 Третья сборная всех звёзд:
 Ф Джимми Батлер
 Ф Дрэймонд Грин
 Ц Деандре Джордан
 З Демар Дерозан
 З Джон Уолл

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Кауай Леонард
 Ф Дрэймонд Грин
 Ц Руди Гобер
 З Крис Пол
 З Патрик Беверли

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Яннис Адетокунбо
 Ф Андре Роберсон
 Ц Энтони Дэвис
 З Тони Аллен
 З Дэнни Грин

 Первая сборная новичков:
 Ф Дарио Шарич
 Ц Вилли Эрнангомес
 Ц Джоэл Эмбиид
 З Малкольм Брогдон
 З Бадди Хилд

 Вторая сборная новичков:
 Ф Джейлен Браун
 Ф Маркес Крисс
 Ф Брэндон Ингрэм
 З Джамал Мюррей
 З Йоги Феррелл

Игроки недели 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игровой недели регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Игроки месяца 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Новички месяца 
Ниже представлены лучшие новички по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Тренеры месяца 
Ниже представлены лучшие тренеры по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Важнейшие события 
 25 октября 2016 года Энтони Дэвис в матче против «Денвер Наггетс» набрал 50 очков. Он стал 4-м игроком за всю историю лиги, который в первом матче сезона имел на своем счету 50 очков.
 29 октября 2016 года Расселл Уэстбрук в матче против «Финикс Санз» стал первым игроком после Карима Абдул-Джаббара в 1975 году, который записал на свой счет трипл-дабл с 50 очками.
 5 ноября 2016 года Леброн Джеймс в матче против «Филадельфия Севенти Сиксерс» набрал 25 очков. Он стал 10-м в списке лучших снайперов с 26970 очками за карьеру. Джеймс подвинул в списке Хакима Оладжьювона.
 6 ноября 2016 года Девин Букер стал самым молодым игроком в истории НБА, который в двух матчах подряд набирал 38 очков и более. Ему семь дней назад исполнилось 20 лет. 4 ноября в матче против «Нью-Орлеан Пеликанс» на счету Девина было 38 очков, а 6 ноября в игре против «Лос-Анджелес Лейкерс» он набрал 39 очков.
 7 ноября 2016 года Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, который забил 13 трёхочковых бросков в одном матче. Рекорд Карри был установлен в игре «Голден Стэйт Уорриорз» против «Нью-Орлеан Пеликанс».
 11 ноября 2016 года Леброн Джеймс в матче против «Вашингтон Уизардс» стал самым молодым игроком в истории НБА, который преодолел отметку 27000 очков за карьеру. Ему было 31 год и 317 дней. Предыдущее достижение принадлежало Коби Брайанту.
 18 ноября 2016 года Грегг Попович в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал 1099 победу в качестве главного тренера команды НБА. Он стал седьмым в списке главных тренеров за всю историю лиги по числу побед. Попович сместил из списка Ларри Брауна.
 23 ноября 2016 года Кевин Лав в матче против «Портленд Трэйл Блэйзерс» стал первым игроком в истории НБА, который набрал 34 очка в первой четверти. Рекорд по количеству очков в любой четверти принадлежит Клею Томпсону и равен 37 очкам.
 25 ноября 2016 «Хьюстон Рокетс» в матче с овертаймом против «Сакраменто Кингз» стал первым клубом в истории НБА, чьи игроки выполнили 50 попыток трёхочковых бросков. Предыдущий рекорд попыток бросков с дальней дистанции был установлен «Даллас Маверикс» 5 марта 1996 года и был равен 49 броскам.
 1 декабря 2016 матч с двумя овертаймами между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс» стал первой игрой в истории НБА, в котором игроки обеих команд выполнили 88 попыток трёхочковых бросков. Баскетболисты каждой команды сделали 44 броска из-за дуги.
 4 декабря 2016 года Расселл Уэстбрук по окончании матча против «Нью-Орлеан Пеликанс» сделал пятый подряд трипл-дабл. Он повторил достижения Майкла Джордана, Оскара Робертсона, Уилта Чемберлена.
 9 декабря 2016 года Леброн Джеймс в матче против «Майами Хит» набрал 27 очков. Он стал 9-м в списке лучших снайперов с 27315 очками за карьеру. Джеймс подвинул в списке Элвина Хейза.
 9 декабря 2016 года Расселл Уэстбрук по окончании матча против «Хьюстон Рокетс» сделал седьмой подряд трипл-дабл. Он повторил серию матчей с трипл-даблами подряд Майкла Джордана и Оскара Робертсона. Рекорд по количеству трип-даблов подряд принадлежит Уилту Чемберлену и равен девяти. В следующем матче, сыгранным 12 декабря 2016 против «Бостон Селтикс», прервалась серия игр с трипл-даблами подряд у Расселла Уэстбрука.
 10 декабря 2016 года Леброн Джеймс в матче против «Шарлотт Хорнетс» установил ряд достижений. Он стал первым игроком в истории НБА, который имел на своем счету за карьеру 27000 очков, 7000 подборов, 7000 передач. В этой игре Леброн отдал 10 передач и занял 16-е место в списке лучших ассистентов лиги. Он стал первым игроком передней линии в НБА, который сделал свыше 7000 передач.
 16 декабря 2016 «Хьюстон Рокетс» в матче против «Нью-Орлеан Пеликанс» стал первым клубом в истории НБА, чьи игроки выполнили 61 попытку трёхочковых бросков, и первым клубом в истории НБА, чьи игроки реализовали 24 попытки трёхочковых бросков. Предыдущий рекорд попыток бросков с дальней дистанции был установлен «Хьюстон Рокетс» 25 ноября 2016 года и был равен 50 броскам. Предыдущий рекорд реализованных попыток бросков с дальней дистанции был установлен «Хьюстон Рокетс» в 2013 году и «Орландо Мэджик» в 2009 году и был равен 23 реализованным броскам.
 20 декабря 2016 года Леброн Джеймс в матче против «Милуоки Бакс» обошёл Мозеса Мэлоуна в списке лучших снайперов и стал 8-м в списке с 27409 очками за карьеру.
 31 декабря 2016 года Джеймс Харден в матче против «Нью-Йорк Никс» сделал трипл-дабл из 53 очков, 16 подборов и 17 передач. Он стал первым игроком в истории НБА, который в одном матче в составе трипл-дабла набрал не менее 50 очков, сделал не менее 15 подборов, отдал не менее 15 передач. Джеймс Харден повторил рекорд Уилта Чемберлена по количеству очков в трипл-дабле. 
 6 января 2017 года Крис Пол в матче против «Сакраменто Кингз» преодолел отметку 7987 передачу за карьеру и занял 10-е место в списке лучших ассистентов лиги. Он сместил из списка Рода Стрикленда.
 8 января 2017 года Леброн Джеймс в матче против «Финикс Санз» стал 14-м игроком в истории НБА, который забил 10000 бросков с игры.
 25 января 2017 года Расселл Уэстбрук по окончании матча против «Нью-Орлеан Пеликанс» сделал 23 трипл-дабл в сезоне 2016/2017 и 60 за карьеру игрока НБА. Он сместил с пятого места Ларри Бёрда из списка лидеров НБА по количеству трипл-даблов за карьеру.
 27 января 2017 года Джеймс Харден по окончании матча против «Филадельфия Севенти Сиксерс» стал первым игроком в истории лиги, который сделал два трипл-дабла с 50 и более очками в одном сезоне НБА.
 Матч, сыгранный между «Атланта Хокс» и «Нью-Йорк Никс» 29 января 2017 года, стал 11-й игрой в истории НБА, которая завершилась в 4-м овертайме. Встреча закончилась победой «Хокс» со счетом 142:139.
 4 февраля 2017 года по окончании матча с «Денвер Наггетс» Грегг Попович одержал 1128 победу в качестве главного тренера «Сан-Антонио Спёрс». Он стал первым главным тренером в истории НБА, который победил в 1128 матчах, возглавляя одну команду. Попович выиграл на 1 встречу больше чем Джерри Слоун, когда тот тренировал Юта Джаз.
 4 февраля 2017 года Леброн Джеймс в матче против «Нью-Йорк Никс» стал самым молодым игроком в истории НБА, который набрал 28000 очков.
 9 февраля 2017 года Расселл Уэстбрук по окончании матча против «Кливленд Кавальерс» стал 3 игроком в истории лиги, который сделал 26 трипл-даблов в одном сезоне. До него это достижение покорилось только Оскару Робертсону и Уилту Чемберлену.
 10 февраля 2017 года Дрэймонд Грин в матче против «Мемфис Гриззлис» установил 2 рекорда. Он стал первым игроком в истории НБА, который сделал трипл-дабл и не набрал более 10 очков. На счету Грина в статистическом протоколе матча было 10 очков, 12 подборов, 10 передач, 10 перехватов и 5 блок-шотов (Ему не хватило 1 очка чтобы сделать файв-бай-файв). Дрэймонд Грин стал первым игроком в истории лиги, на счету которого было в одном матче одновременно 10 перехватов и 5 блок-шотов.
 15 февраля 2017 года Кайл Корвер в матче против «Индиана Пэйсерс» стал 7 игроком в истории лиги, который реализовал 2000 трёхочковых бросков за карьеру.
 15 февраля 2017 года Расселл Уэстбрук по окончании матча против «Нью-Йорк Никс» сделал 27 трипл-даблов в одном сезоне. Он вышел на чистое 3 место по количеству трипл-даблов в одном сезоне. Оскар Робертсон и Уилт Чемберлен имели на своем счету 41 и 31 трипл-дабл в одном сезоне соответственно.
 1 марта 2017 года «Детройт Пистонс» в матче против «Нью-Орлеан Пеликанс» установил антирекорд НБА. Игроки «Пистонс» забили 3 из 17 штрафных бросков. Их процент попадания составил 17,6, что является худшим процентом реализации штрафных бросков в одном матче за всю историю НБА.
 3 марта 2017 года «Кливленд Кавальерс» в игре против «Атланта Хокс» стали первой командой в истории НБА, чьи игроки в одном матче регулярного сезона забили 25 трёхочковых бросков.
 7 марта 2017 года Дирк Новицки в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» стал шестым игроком в истории НБА, который преодолел отметку 30000 очков. Он стал первым игроком с 30000 набранными очками, который не имеет гражданства США. Дирк стал вторым игроком в истории НБА после Кобе Брайанта, который набирал 30000 очков в составе одного клуба («Даллас Маверикс»).
 9 марта 2017 года Расселл Уэстбрук по окончании матча против «Сан-Антонио Спёрс» сделал 31 трипл-дабл в одном сезоне. Он сравнялся по количеству трипл-даблов в одном сезоне с Уилтом Чемберленом. Рекорд по количеству трипл-даблов в одном сезоне принадлежит Оскару Робертсону и равен 41.
 11 марта 2017 года Расселл Уэстбрук по окончании матча против «Юта Джаз» сделал 32 трипл-дабл в одном сезоне, и вышел на чистое второе место по количеству трипл-даблов в одном сезоне. Рекорд по количеству трипл-даблов в одном сезоне принадлежит Оскару Робертсону и равен 41.
 12 марта 2017 года Кармело Энтони в матче против «Бруклин Нетс» стал третьим игроком в истории лиги, который выступал за две команды в НБА и сумел за каждый клуб набрать свыше 10000 очков. До него это достижение покорилось только Кариму Абдул-Джаббару и Элвину Хейзу.
 24 марта 2017 года Девин Букер в матче против «Бостон Селтикс» стал шестым игроком в истории НБА, который набрал 70 очков и более. Он также стал самым молодым игроком в истории лиги, который в одном матче на свой счет записал свыше 60 очков. Ему было 20 лет.
 26 марта 2017 года Джеймс Харден по окончании матча против «Оклахома-Сити Тандер» стал первым игроком в истории лиги, который одновременно в одном сезоне НБА сам набрал 2000 очков и помог своими передачами одноклубникам набрать 2000 очков. 
 29 марта 2017 года Расселл Уэстбрук в матче против «Орландо Мэджик» сделал трипл-дабл с 57 очками. 57 набранных очков являются рекордом НБА для игрока, оформившего трипл-дабл.
 30 марта 2017 года Леброн Джеймс в матче против «Чикаго Буллз» набрал 26 очков. Он стал 7-м в списке лучших снайперов с 28559 очками за карьеру. Джеймс подвинул в списке Шакила О’Нила.
 4 апреля 2017 года Расселл Уэстбрук по окончании матча против «Милуоки Бакс» стал вторым игроком в истории лиги после Оскара Робертсона, который сделал 41 трипл-дабл в одном сезоне НБА. Для Расселла этот трипл-дабл стал 78 в карьере, что является повторением достижения Уилта Чемберлена. По количестве трипл-даблов за карьеру их опережают только Джейсон Кидд (107 трипл-даблов), Мэджик Джонсон (138) и Оскар Робертсон (181).
 7 апреля 2017 года Расселл Уэстбрук по окончании матча против «Финикс Санз» стал вторым игроком в истории НБА после Оскара Робертсона, который набирал в среднем за сезон трипл-дабл из очков, передач и подборов. Расселл не пропустил ни одной игры из 79 возможных. Он в среднем: набирал 31,7 очка, отдавал 10,4 передачи и брал 10,7 подборов.
 8 апреля 2017 года Расселл Уэстбрук в матче против «Денвер Наггетс» набрал трипл-дабл 50 очков, 16 подборов и 10 передач, который стал для него 42 в сезоне. Расселл Уэстбрук стал первым игроком в истории лиги, который сделал 42 трипл-дабла в регулярном сезоне НБА.
 10 апреля 2016 года Пол Пирс в матче против «Хьюстон Рокетс» набрал 10 очков. Он стал 15-м в списке лучших снайперов с 26397 очками за карьеру. Пирс подвинул в списке Джона Хавличека.
 Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс» стал пятым игроком в истории лиги, который в своем клубе был первым в основных пяти статистических показателях (очки, подборы, передачи, перехваты, блок-шоты) по итогом регулярного сезона НБА. Он также стал первым игроком в истории лиги, который по итогам регулярного сезона одновременно вошёл число лучших 20 игроков в основных пяти статистических показателях.
 15 апреля 2017 года Тони Паркер в матче против «Мемфис Гриззлис» набрал 18 очков. Он стал 10-м в списке лучших снайперов плей-офф с 3903 очками. Паркер подвинул в списке Ларри Бёрда.
 17 апреля 2017 года Леброн Джеймс в матче против «Индиана Пэйсерс» стал 3-м в списке лучших игроков по перехватам в плей-офф НБА и 8-м списке лучших игроков по подборам в плей-офф НБА. Он сместил в них Мэджика Джонсона и Роберта Пэриша соответственно.
 19 апреля 2017 года Расселл Уэстбрук в матче плей-офф против «Хьюстон Рокетс» сделал трипл-дабл с 51 очком. 51 набранное очко является рекордом НБА для игрока, оформившего трипл-дабл в игре плей-офф.
 20 апреля 2017 года Леброн Джеймс в матче против «Индиана Пэйсерс» набрал 41 очко. Он стал 3-м в списке лучших снайперов плей-офф с 5670 очками. Джеймс подвинул в списке Коби Брайанта. В этом же матче Леброн сделал 13 подборов и стал 7-м в списке лучших игроков по подборам в плей-офф НБА с показателем 1787. Он сместил в нём Уэса Анселда.
 3 мая 2017 года Леброн Джеймс в матче против «Торонто Рэпторс» набрал 39 очков. Он стал 2-м в списке лучших снайперов плей-офф с 5777 очками. Джеймс подвинул в списке Карима Абдул-Джаббара. Самым лучшим снайпером в истории плей-офф НБА является Майкл Джордан с 5987 очками.
 19 мая 2017 года Леброн Джеймс в матче против «Бостон Селтикс» сделал 4 перехвата. Он стал 2-м в списке лучших перехватывающих игроков плей-офф с 377 перехватами. Джеймс подвинул в списке Майкла Джордана. Самым лучшим перехватывающим игроком в истории плей-офф НБА является Скотти Пиппен с 395 перехватами.
 25 мая 2017 года Леброн Джеймс в матче против «Бостон Селтикс» набрал 35 очков. Он стал 1-м в списке лучших снайперов плей-офф с 5995 очками. Джеймс подвинул в списке Майкла Джордана, который набрал в плей-офф НБА 5987 очков.
 «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс» стали первыми двумя командами в истории НБА, которые встретятся в финале НБА три года подряд.

Примечания

Ссылки 
 
 официальный сайт НБА

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2016/2017